Juárez Színház néven Mexikóban két színház működik:
 Juárez Színház, Guanajuato
 Juárez Színház, Oaxaca de Juárez